Willem de Veroveraar (1027-1087), koning van Engeland (1066-1087)
 Willem I van Sicilië (overl. 1166), koning van Sicilië (1154-1166)
 Willem I der Nederlanden (1772-1843), koning der Nederlanden (1815-1840)
 Willem I van Württemberg, koning van Württemberg